Zemljopis:
 Asa (rijeka u Japanu)
 Asa (rijeka u Kazahstanu)
 Asa (rijeka u Venezueli)
 rijeka Sunzha ili Assa

Povijest:
 Asa od Jude, kralj Judeje

Ostalo:
 Asa (album), album grupe Falkenbach